Nyslåttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nyslåttjärnarna, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (7,09 ha)
Nyslåttjärnarna (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Nyslåttjärnarna (Ramsjö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Nedre Nyslåttjärn, sjö i Strömsunds kommun,  (20,3 ha)
Nyslåttjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713242-147371), sjö i Strömsunds kommun, 
Nyslåttjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713274-147342), sjö i Strömsunds kommun, 
Nyslåttjärnarna (Ströms socken, Jämtland, 713277-147346), sjö i Strömsunds kommun, 
Nyslåttjärnen (Alanäs socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Nyslåttjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Nyslåttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Nyslåttjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Övre Nyslåttjärn, sjö i Strömsunds kommun,  (19,2 ha)
Nyslåttjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Nyslåttjärnen (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (10,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn